Die Saison 2001/02 der Serie B startete am 26. August 2001 und endete am 2. Juni 2002. Mit Como Calcio und dem FC Modena konnten zwei Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die Serie A feiern. Reggina Calcio gelang der direkte Wiederaufstieg ins Oberhaus. Ternana Calcio verblieb nur in der Serie B, weil Erstligaabsteiger AC Florenz keine Lizenz erhielt und letztlich aufgelöst wurde. Torschützenkönig wurde Luís Oliveira von Como Calcio mit 23 Saisontoren.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2001/02
 Coppa Italia 2001/02

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02